

Amministrazione 
 Newark – collegio elettorale inglese del Nottinghamshire

Geografia 

 Newark – città e prima capitale dell'Alto Canada; successivamente rinominata Niagara-on-the-Lake

 Newark – wapentake della storica contea del Nottinghamshire, in Inghilterra
 Newark – antico villaggio del Soke of Peterborough, in Inghilterra
 Newark – villaggio di Sanday, Isole Orcadi
 Newark – antico villaggio poi divenuto Port Glasgow, in Scozia
 Newark-on-Trent – città del Nottinghamshire, in Inghilterra

 Newark – città della Contea di Independence, Arkansas
 Newark – città della Contea di Alameda, California
 Newark – città della Contea di New Castle, Delaware
 Newark – comunità non incorporata della contea di Marshall, in Dakota del Sud
 Newark – villaggio della Contea di Kendall, Illinois
 Newark – comunità non incorporata della contea di Greene, in Indiana
 Newark – census-designated place della Contea di Worcester, Maryland
 Newark – villaggio della Contea di Knox, Missouri
 Newark – comunità non incorporata della contea di Kearney, in Nebraska
 Newark – città del New Jersey
 Newark – villaggio della Contea di Wayne, New York
 Newark – capoluogo della Contea di Licking, Ohio
 Newark – città situata tra la Contea di Tarrant e la Contea di Wise, Texas
 Newark – città della Contea di Caledonia, Vermont
 Newark – comunità non incorporata della contea di Wirt, in Virginia Occidentale
 Newark – città della Contea di Rock, Wisconsin

Trasporti 
 Aeroporto Internazionale di Newark